Тершаковець — українське прізвище.

Персоналії 
 Тершаковець Гринь
 Тершаковець Зіновій
 Тершаковець Михайло

Українські прізвища